Nelson Chirwa (1935 –) malawi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Malawi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1970. január 1-én terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Vezetett Kupa-döntők száma: 1.

CECAFA Bajnokságok kupája 
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) területén több önállóan működő labdarúgó-kupa is működik. Ezen kupagyőzteseknek biztosítja a CAF a közös megméretést.

Sportvezetőként
A Malawi Labdarúgó-szövetség elnöke.

Szakmai sikerek 
1983-ban a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 

Malawi labdarúgás
1935-ben született személyek
Élő személyek
Labdarúgó-játékvezetők